Hans Kuyper (kunstenaar), een beeldhouwer.
Hans Kuyper (schrijver), een kinderboekenschrijver.